Орджоники́дзевский — топоним в России:

 Орджоникидзевский — посёлок городского типа в городском округе Карачаевск Карачаево-Черкесии.
Орджоникидзевский — прежнее название села Орджоникидзевское в Орджоникидзевском районе Хакасии.